Шко́ла биомедицины Дальневосто́чного федера́льного университе́та (сокращённо ШБМ) — высшее учебное заведение, научно-образовательное подразделение Дальневосточного федерального университета, осуществляющее образовательную и научно-исследовательскую деятельность в области медицинских наук и биотехнологий, в том числе биомедицинских технологий. Находится в городе Владивостоке Приморского края. Директор школы — доктор биологических наук, профессор Хотимченко Юрий Степанович.

История 

Школа биомедицины создана в 2011 году, после объединения четырёх вузов в ДВФУ.

В 2021 году Школа биомедицины преобразована в Институт наук о жизни и биомедицины ДВФУ. На базе бывших медицинских образовательных департаментов и научных лабораторий Школы биомедицины создана новая Школа медицины ДВФУ.

Структура

Дирекция Школы биомедицины 
 Директор — доктор биологических наук, профессор Хотимченко Юрий Степанович
 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе — кандидат биологических наук, доцент Хожаенко, Елена Владимировна
 Заместитель директора по развитию ШБМ — кандидат биологических наук, доцент Кумейко Вадим Владимирович
 Заместитель директора по науке и инновациям ШБМ — доктор физико-математических наук, профессор Молочков Александр Валентинович

Структура 
В 2011-2017 гг. в структуре Школы биомедицины существовало 12 кафедр:
Кафедра ядерной медицины;
Кафедра фундаментальной медицины;
Кафедра медицинской биофизики, кибернетических и биотехнических систем;
Кафедра внутренних болезней;
Кафедра клинической и экспериментальной хирургии;
Кафедра профилактической медицины и общественного здоровья;
Кафедра фармации;
Кафедра современных методов диагностики и медицинских технологий;
Кафедра профилактической медицины;
Кафедра биотехнологии и функционального питания;
Кафедра технологии продукции и организации общественного питания;
Кафедра химии и инженерии биологических систем.

С 2017 г. основными научно-образовательными подразделениями Школы биомедицины являются Департаменты:
 Департамент фундаментальной медицины
 Департамент клинической медицины
 Департамент фармации и фармакологии
 Департамент пищевых наук и технологий
 Департамент общественного здоровья и профилактической медицины
 Департамент медицинской биохимии и биофизики  
 Департамент медицинской биологии и биотехнологии

Научные лаборатории
В структуре Школы биомедицины ДВФУ работают международные и университетские лаборатории:
 Научная лаборатория экологии микроорганизмов
 Лаборатория биомедицинских клеточных технологий
 Научная лаборатория молекулярной онкологии и синтетической биологии
 Лаборатория "Геномная медицина"
 Научная лаборатория экстремальной медицины (Laboratory of medicine of extreme conditions)
 Научная лаборатория иммунофармакологии
 Лаборатория фармакологии природных соединений (Laboratory of Pharmacology of Natural Compounds)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дальневосточного федерального университета 
 Школы ДВФУ 

Дальневосточный федеральный университет